Paróquia de Claiborne
Condado de Claiborne
Claiborne (Luisiana)

Desambiguação